Regno Unito
Harleston – paese del Norfolk
Harleston – parrocchia civile del Suffolk